Первая лига 1960/1961 () — 35-й сезон чемпионата Чехословакии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Чехословакии на rsssf.com

1960/1961
Чехословакия
Чехословакия
Спорт в Чехословакии в 1960 году
Спорт в Чехословакии в 1961 году